US Open 2016 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 23–26 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2016
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn